

Демболенка — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Демболенка — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Демболенка — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства